Carbondale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Carbondale (Colorado)
Carbondale (Illinois)
Carbondale (Kansas)
Carbondale (Pennsylvania)